Зелено́в — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Зеленов, Виктор Матвеевич (1937—1996) — советский, российский дипломат.
 Зеленов, Дмитрий Афанасьевич (1918—1979) — советский дипломат.
 Зеленов, Евгений Алексеевич (род. 1951) — заслуженный военный лётчик, Герой Российской Федерации, депутат Государственной думы.
 Зеленов, Лев Александрович (1933—2021) — российский философ, специалист по эстетике, социальной философии и социологии; поэт.
 Зеленов, Макар Дмитриевич (1893—1938) — деятель ВКП(б), заведующий Сельскохозяйственным отделом Саратовского обкома ВКП(б).
 Зеленов, Михаил Владимирович (род. 1964) — российский историк, археограф.

Топоним 
 Зеленов — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Зеленов — село в Кицманском районе Черновицкой области.

См. также 
 Зеленова
 Зеленовка
 Зеленцов
 Зеленин
 Зеленко
 Зелёнкин